Lennard „Len” Väljas (ur. 21 listopada 1988 w Toronto) – kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Team Hardwood.

Kariera 
Po raz pierwszy na renie międzynarodowej Len Väljas pojawił się 29 grudnia 2004 roku podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Thunder Bay. Zajął wtedy 13. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2008 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajął 28. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym oraz w sprincie stylem dowolnym, a w sztafecie był dziewiąty. W kategorii młodzieżowców najlepiej zaprezentował się w 2009 roku, podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, gdzie sprint techniką klasyczną ukończył na szóstej pozycji.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 stycznia 2009 roku w Vancouver, zajmując 46. miejsce w sprincie klasykiem. Był to jego jedyny występ w sezonie 2008/2009, wobec czego nie został uwzględniony w klasyfikacji końcowej. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 12 grudnia 2010 roku w Davos, kiedy zajął 17. miejsce w sprincie techniką dowolną. W sezonie 2010/2011 pojawił się jeszcze kilkakrotnie, najlepszy wynik osiągając 20 lutego 2011 roku w Drammen, gdzie był dziewiąty w sprincie stylem klasycznym. W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 90. miejsce, a w klasyfikacji generalnej uplasował się na 48. pozycji. Pierwsze pucharowe podium wywalczył także w Drammen, 7 marca 2012 roku, kiedy zajął drugie miejsce w sprincie klasykiem, ulegając tylko Eirikowi Brandsdalowi z Norwegii.

W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo. Indywidualnie zajął tam piętnaste miejsce w sprincie techniką dowolną oraz 48. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Był także członkiem sztafety, która zajęła dwunastą pozycję.

Po sezonie 2018/2019 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Toronto
Urodzeni w 1988
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018